Zálesie peut désigner :
 -Zálesie un village du district de Senec
 -Zálesie un village du district de Kežmarok